Vlees is het spierweefsel van gewervelde dieren bedoeld voor consumptie door de mens
Vruchtvlees, het eetbare gedeelte van een vrucht
Vleeswaren, levensmiddelen die als broodbeleg worden gebruikt
De Vleês (Velden), oude boerderij in het dorp Velden
Rood vlees, benaming voor een roodkleurig vlees